Балазар (Гимарайнш) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Балазар (Повуа-де-Варзин) — район в Португалии, входит в округ Порту.